Люлька — пристрій для робіт на висоті.
 Люлька — пристосування для паління тютюну.
 Люлька — елемент підвіски спеціалізованого автомобільного, трамвайного та залізничного транспорту.
 Люлька — те саме, що колиска.
 Люлька (коляска) — бічний причіп мотоцикла.
 Люлька — частина лафета гармати.

Прізвище 

 Люлька Архип Михайлович (23 березня 1908, с. Саварка, Богуславського району Київської області — 1 червня 1984, Москва) — український радянський конструктор авіаційних двигунів.
 Люлька Сергій Миколайович (* 22 лютого 1990, Київ) — український футболіст.
 Люлька Юрій Володимирович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Люлька миру

Примітки 

Українські прізвища